Протокол маршрутной информации () — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию (направление и дальность в хопах), получая ее от соседних маршрутизаторов.

История 
Алгоритм маршрутизации RIP (алгоритм Беллмана — Форда) был впервые разработан в 1969 году, как основной для сети ARPANET.

Прототип протокола RIP — Gateway Information Protocol, часть пакета PARC Universal Packet.

Версия RIP, которая поддерживает IP была включена в пакет BSD операционной системы Unix под названием routed (route daemon), а также многими производителями, реализовавшими свою версию этого протокола. В итоге протокол был унифицирован в документе RFC 1058.

В 1994 году был разработан протокол RIP-2 (RFC 2453), который является расширением протокола RIP, обеспечивающим передачу дополнительной маршрутной информации в сообщениях RIP и повышающим уровень безопасности.

Для работы в среде IPv6 была разработана версия RIPng.

Техническая информация 
RIP — так называемый протокол дистанционно-векторной маршрутизации, который оперирует транзитными участками (хоп, hop) в качестве метрики маршрутизации. Максимальное количество транзитных участков, разрешенное в RIP — 15 (метрика 16 означает «бесконечно большую метрику»). Каждый RIP-маршрутизатор по умолчанию вещает в сеть свою полную таблицу маршрутизации раз в 30 секунд, довольно сильно нагружая низкоскоростные линии связи. RIP работает в сетях TCP/IP, используя UDP порт 520.

В современных сетевых средах RIP — не самое лучшее решение для выбора в качестве протокола маршрутизации, так как его возможности уступают более современным протоколам, таким как EIGRP, OSPF. Ограничение на 15 транзитных участков не дает применять его в больших сетях. Преимущество этого протокола — простота конфигурирования.

Формат RIP пакета 
 
 Command — команда, определяет назначение датаграммы (1 — request; 2 — response)
 Version — номер версии, в зависимости от версии, определяется формат пакета
 Routing Domain — идентификатор RIP-системы, к которой принадлежит данное сообщение; часто — номер автономной системы. Используется, когда к одному физическому каналу подключены маршрутизаторы из нескольких автономных систем, в каждой автономной системе поддерживается своя таблица маршрутов. Поскольку сообщения RIP рассылаются всем маршрутизаторам, подключенным к сети, требуется различать сообщения, относящиеся к «своей» и «чужой» автономным системам. Поле использовалось короткое время в версии протокола RIP-2. В протоколе RIP-1 и в текущей версии RIP-2 не используется.
 RIP Entry (RTE) — запись маршрутной информации RIP. RIP пакет может содержать от 1 до 25 записей RIP Entry.

Формат RIP Entry для протокола RIP-1 
Поле Version = 1.

 Address family identifier (AFI) — тип адреса, обычно поддерживается только запись AF_INET, которое равно 2 (т. е. используется для протокола IP).
 Must be zero — должно быть нулём.
 IPv4 address — IP адрес места назначения (хост или сеть)
 Metric — метрика маршрута

Формат RIP Entry для протокола RIP-2 
Поле Version = 2.

 Address Family Identifier (AFI) — тип адреса, обычно поддерживается только запись AF_INET, которое равно 2 (т.е. используется для протокола IP).
 Route Tag (RT) — тег маршрута. Предназначен для разделения «внутренних» маршрутов от «внешних», взятых, например, из другого IGP или EGP.
 IP Address — IP адрес места назначения.
 Subnet Mask — маска подсети
 Next Hop — следующий хоп. Содержит IP адрес маршрутизатора к месту назначения. Значение 0.0.0.0 — хопом к месту назначения является отправитель пакета. Необходимо, если протокол RIP не может быть запущен на всех маршрутизаторах.
 Metric — метрика маршрута.

Аутентификация 
При включенной аутентификации производится обработка только тех сообщений, которые содержат правильный аутентификационный код. Это используется для повышения безопасности передачи RIP пакетов. Есть возможность шифровать аутентификационный код с помощью MD5.

Реализации 
 Berkeley routed
 Zebra 
 Quagga 
 nx-routed 
 Bird

См. также 
 Border Gateway Protocol (BGP)
 IPX
 RFC
 OSPF
 EGP

Примечания

Ссылки 
  RIP (Routing Information Protocol) , Материал из Национальной библиотеки им. Н. Э. Баумана, 2016
 http://xgu.ru/wiki/RIP 
 Наталья Олифер, Протокол маршрутизации RIP  / Журнал сетевых решений/LAN 2002 № 10
 Семёнов Ю.А., 4.4.11.1. Внутренний протокол маршрутизации RIP  / Телекоммуникационные технологии, 2004 

Протоколы маршрутизации
Интернет-протоколы